Sherman Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sherman Building (Sullivan, Indiana), NRHP-ID 86002712
 Sherman Building (Corpus Christi, Texas), NRHP-ID 10000863